Bonnes (Charente)
Bonnes (Vienne)